Мария Шарапова вернула себе титул чемпионки соревнований после двухлетней паузы.

Прошлогодняя победительница турнира — Серена Уильямс — защищала свой результат, но снялась перед матчем третьего раунда из-за проблем с правым локтем.

Посев 
Восемь первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Третий раунд, отказ)
  Симона Халеп (Полуфинал)
 ''' Мария Шарапова (Титул)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Эжени Бушар (Третий раунд)
  Ана Иванович (Второй раунд)
  Екатерина Макарова (Третий раунд)

<li>  Анжелика Кербер (Второй раунд)
<li>  Карла Суарес Наварро (Финал)
<li>  Каролина Плишкова (Первый раунд)
<li>  Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li>  Сара Эррани (Второй раунд)
<li>  Винус Уильямс (Третий раунд)
<li>  Мэдисон Киз (Второй раунд)
<li>  Елена Янкович (Третий раунд)

Основный турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2015